All Saints School steht für:

 All Saints School (Sioux Falls), South Dakota 
 All Saints School (Bhopal), Indien